Satisfaction peut désigner :

Significations principales 
 Satisfaction : le ressenti positif découlant de l'accomplissement de ce que l'on attend ou désire.
 Satisfaction utilisateur
 En théologie, la théorie de la satisfaction désigne le don gratuit capable de plaire à Dieu par delà tout ce qu'implique l'idée de dette.

Divertissement 
 Satisfaction : chanson d'electro house du DJ italien Benny Benassi sorti en 2003.
 (I Can't Get No) Satisfaction : la chanson des Rolling Stones.
 , un film de Joan Freeman (1988).
 Satisfaction : une série télévisée australienne de 2007
 Satisfaction, une série télévisée canadienne créée par Tim McAuliffe (2013).
 , une série télévisée américaine diffusée sur USA network (2014).

Homonymie de titre